Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2007 war die 20. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 22. bis 31. August im Bogmallo Beach Resort im indischen Bundesstaat Goa an der Westküste des Landes statt. Die U21-WM wurde wieder aufgenommen, nachdem 2006 erstmals seit der Einführung kein jährliches Turnier ausgetragen worden war.

U21-Weltmeister wurde Michael Georgiou aus England. Er gewann das Endspiel mit 11:6 gegen den Chinesen Zhang Anda. Als Titelträger qualifizierte er sich auch für die Main-Tour-Saison 2008/09.

Modus 
Die U21-Weltmeisterschaft hatte in diesem Jahr 61 Teilnehmer. Das Feld wurde in 8 Gruppen zu 7 bzw. 8 Spielern aufgeteilt. Im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) wurden die besten 4 jeder Gruppe ausgespielt, die sich dann für das Hauptturnier qualifizierten. Diese 32 Spieler ermittelten dann in einem Ausscheidungsturnier den Weltmeister.

Hauptturnier

Century-Breaks

Quellen 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Indien
Sportveranstaltung in Goa